Дворец карабахских ханов или дворец Панахали хана — дворец в историческом центре города Шуша, бывший резиденцией основателя Карабахского ханства Панахали хана. В период правления Панахали хана дворец был не только резиденцией правителя — там он жил вместе со своей семьёй. Его сын Ибрагимхалил хан со своей семьёй и приверженцами поселился в построенном в тот же период дворце Ибрагимхалил хана. Для старшего сына Ибрагимхалил хана, Мухаммедгасан ага, был построен другой дворец на отвесной скале на юго-востоке Шушинского плато. Кроме этих дворцов в Шуше также были построены принадлежащие ханской семье дворец ханской дочери Натаван и дворец Гара Беюк ханым. Хотя в различных источниках название Дворца карабахского хана приписывается в различных источниках каждому из этих зданий, но главной политической резиденцией карабахских ханов был дворец-замок первого карабахского хана Панахали хана.

История 

Почти для всех городов феодального периода было характерно наличие укреплённых цитаделей, сооружённых в пределах города, на естественно защищённых возвышенностях. В этих цитаделях, являвшихся архитектурно-планировочной доминантой вновь создававшихся городов, размещались дворцовый комплекс, укрепления и другие сооружения, предназначенных для обслуживания правителя и обеспечения его безопасности. В XVI—XVIII веках цитадель правителей называли Ичери гала (внутренняя крепость), иногда Бала Гала (малая крепость) или Арк (как например, называлась цитадель Тебриза).

Обычно строительство феодального города начиналось с возведения цитадели правителя. При строительстве же Шуши в силу исключительно своеобразных и стратегических выгодных качеств Шушинского плато, видимо, строительство замков, в том числе и замка цитадели самого Панахали хана, велось одновременно с возведением оборонительных стен крепости. Практически для безопасности крепости достаточно было укрепить оборонительными стенами лишь северную сторону плато. П.Зубов пишет:

Застройку крепости, по свидетельству историка Карабаха Бахарлы, начали с менее пересечённой восточной части плато. Это, отмечает Э.Авалов, подтверждает и недатированный генплан города Шуша. Он считает, что план был выполнен в первой трети XIX века. Из плана видно, что шушинские замки размещались на восточной части плато и были воздвигнуты, как принято, на естественных преградах — на холмах или на краю отвесных скал. Эти замки гармонично сочетались с природным ландшафтом, играя роль архитектурных доминант.

По сведениям Мирза Адыгёзал бека, в период правления Панахали хана в Шуше для членов ханской семьи был построены «просторные дома и высокие дворцы».

Историк Карабаха Мир Мехти Хазани писал, что Панахали хан воздвиг себе «дворец наподобие маленькой крепости со стенами и башнями», а рядом со своей резиденцией на холме построил «красивый дворец» сыну Ибрагимхалилу.

До наших дней дошли лишь два замка, расположенные в юго-восточной части Шуши. Один из них — это замок Гара Беюк ханым, стоящий на холме, второй — замок Панахали хана, который стоит у края обрыва, над глубоким оврагом.

Архитектурные особенности 
Своеобразие архитектуры замков в Шушинской крепости привлекало внимание путешественников и гостей города. Например, в середине XIX в газете «Кавказ» отмечалось:

Ориентируясь на недатированный генплан, можно сделать вывод, что почти все шушинские замки имели одинаковую конфигурацию: прямоугольные в плане, они были обнесены со всех четырёх сторон оборонительными стенами, по углам которых стояли трёхчетвертные башни. С внутренней стороны к этим стенам пристраивались помещения, служившие жильём обитателям замков. Объёмно-пространственное и планировочное решение шушинских замков было создано под влиянием архитектуры Шахбулагского замка.

Главные входы этих замков, обращённые на север, как и в Шахбулагском замке, были защищены от прямого подхода выдвинутыми наружу призматическими надвратными башнями с Г-образными проходами. Верхние части Шушинского замка Панахали хана не сохранились. Э.Авалов отмечал, что и в Шушинском замке Панахали хана, как и в Шахбулагском замке и в замке Гара Беюк ханым, надвратная башня была двухэтажной.

В двухэтажном здании дворца располагались многочисленные комнаты, в том числе большой Т-образный парадный зал. Он играл роль композиционного центра здания. Этот зал отделялся от внешнего пространства подъёмными окнами-шебеке, получившими широкое распространение в дворцовом, жилом и культовом строительстве на территории нынешнего Азербайджана XVIII—XIX вв..

Нынешнее состояние 
От Дворца карабахских ханов остались лишь некоторые части стен. В ходе Второй Карабахской войны 8 ноября 2020 года город Шуша перешёл под контроль ВС Азербайджана. Ныне здесь ведутся восстановительные работы с участием азербайджанских и зарубежных специалистов.

Галерея

См. также 
 Замок Кара Беюк-ханым
 Дом Хуршидбану Натаван
 Дворец Панах Али-хана (Агдам)

Примечания

Литература 

 

Памятники архитектуры Азербайджана
карабахских ханов
Руины в Азербайджане
Руины дворцов
Здания и сооружения Шуши